Eutelsat kan syfta på:

 EUTELSAT – ett mellanstatligt konsortium för satellitkommunikation, se European Telecommunications Satellite Organization
 Eutelsat 1F1 – en tidig europeisk TV-satellit 1983–1996
Eutelsat S.A. – en fransk satellitoperatör som övervakas av European Telecommunications Satellite Organization

Se även
Intelsat
Inmarsat